Тара́нтулы () — род из семейства пауков-волков. Это крупные (от 2 до 10 см) ядовитые аранеоморфные пауки.

Тарантулы обитают в засушливых районах — степях, пустынях. Днём укрываются в вертикальных норках, глубина которых доходит до 60 см. Ночью выбираются на поверхность и активно перемещаются по земле, охотясь на насекомых. Ловчих сетей они не плетут, паутину используют только в качестве покрытия стен норки и при строительстве яйцевого кокона.

Пауки этого рода обладают высокоразвитыми обонянием и зрительным аппаратом. В верхней части головогруди находятся 8 глаз, из которых 4 образуют прямую линию, а остальные (большего размера) расположены в виде трапеции. Благодаря такому строению органов зрения тарантулу обеспечивается обзор окрестностей на 360°.

В конечностях тарантулов, как и у других пауков, присутствуют только мышцы-сгибатели: разгибание происходит под давлением гемолимфы. Поэтому раненый паук становится вялым и уязвимым. Продолжительность жизни 5-20 лет, но известны случаи в 43 года.

Питание 
Тарантулы питаются в основном насекомыми: гусеницами, жужелицами, медведками, сверчками, тараканами, жуками и т. д.
Паук подстерегает жертву, сидя в своей норке или свободно перемещаясь по поверхности. Нападая, парализует или убивает ядом.

Размножение 
Размножаются тарантулы в конце лета (конец июля, август). Найдя подходящую норку, самка откладывает яйца и оплетает их паутиной. Формирующийся в результате яйцевой кокон она до вылупления молоди носит на паутинных бородавках. Молодые особи после выхода из яиц некоторое время остаются на брюшке самки.

Укус 
Хотя яд тарантула для некоторых животных смертелен, для жизни человека он опасности не представляет. Укус встречающегося на юге России мизгиря, или южнорусского тарантула (Lycosa singoriensis), по болезненности напоминает укус шершня и вызывает отёк.

Гемолимфа тарантула содержит противоядие к секрету его ядовитых желёз.

История названия 
Существует вид пауков, распространённый в окрестностях города Таранто, ранее Тарентум (Tarentum), которым в XV веке приписывалась причина странной болезни, названной тарантизмом (Tarantism). По древней легенде, этот фатальный недуг развивался после укуса такого паука, и без принятия экстренных мер заболевший был обречён, а единственным, что может спасти его от гибели, считался особый танец — тарантелла .

Проблемы с переводом термина tarantula 

В ряде европейских языков, в частности в английском, словом tarantula называют птицеедов (семейство наиболее крупных пауков), а иногда и всех крупных пауков любого вида. В связи с этим часто возникает путаница при переводе текстов. В современной биологической систематике таксоны «тарантулы» и «птицееды» не пересекаются; птицееды относятся к мигаломорфным паукам, а тарантулы — к аранеоморфным.

Наиболее известные виды

Апулийский тарантул 
Самым выдающимся и известным всему миру видом является апулийский тарантул.

Сравнительно большой вид длиной 60 мм. Распространён в городе Таранто, Италия, откуда и произошло название. Апулийский тарантул — один из видов, живущих в вертикальных норках. Он получил свою известность из-за того, что в средние века считали, что его укус вызывает безумие. О нём складывали легенды, передаваемые из поколения в поколение, и с ним связывали возникновение различных эпидемических болезней. В настоящее время доказано, что яд этого вида для человека не опасен. В Италии верили, что укус тарантула очень опасен, и даже придумали лекарство против яда: надо было плясать до скончания сил, так появился танец тарантелла.

Южнорусский тарантул 
На территории России, Украины и Белоруссии обитает южнорусский тарантул. Длина тела от 25 до 35 мм, норы глубиной до 50-60 см. Ведет ночной образ жизни, неагрессивен.

Виды 
В роде тарантулов 221 вид:
 Lycosa abnormis
 Lycosa accurata
 Lycosa adusta
 Lycosa affinis
 Lycosa anclata
 Lycosa apacha
 Lycosa approximata
 Lycosa aragogi
 Lycosa arambagensis
 Lycosa ariadnae
 Lycosa articulata
 Lycosa artigasi
 Lycosa asiatica
 Lycosa aurea
 Lycosa auroguttata
 Lycosa australicola
 Lycosa australis
 Lycosa balaramai
 Lycosa barnesi
 Lycosa baulnyi
 Lycosa bedeli
 Lycosa beihaiensis
 Lycosa bezzii
 Lycosa bhatnagari
 Lycosa biolleyi
 Lycosa bistriata
 Lycosa boninensis
 Lycosa bonneti
 Lycosa brunnea
 Lycosa caenosa
 Lycosa canescens
 Lycosa capensis
 Lycosa carbonelli
 Lycosa carmichaeli
 Lycosa cerrofloresiana
 Lycosa chaperi
 Lycosa choudhuryi
 Lycosa cingara
 Lycosa clarissa
 Lycosa coelestis
 Lycosa connexa
 Lycosa contestata
 Lycosa corallina
 Lycosa coreana
 Lycosa cowlei
 Lycosa cretacea
 Lycosa dacica
 Lycosa danjiangensis
 Lycosa dilatata
 Lycosa dimota
 Lycosa discolor
 Lycosa elysae
 Lycosa emuncta
 Lycosa erjianensis
 Lycosa erythrognatha
 Lycosa eutypa
 Lycosa falconensis
 Lycosa fasciiventris
 Lycosa fernandezi
 Lycosa ferriculosa
 Lycosa formosana
 Lycosa frigens
 Lycosa fuscana
 Lycosa futilis
 Lycosa geotubalis
 Lycosa gibsoni
 Lycosa gigantea
 Lycosa gilberta
 Lycosa gobiensis
 Lycosa godeffroyi
 Lycosa goliathus
 Lycosa grahami
 Lycosa guayaquiliana
 Lycosa hickmani
 Lycosa hildegardae
 Lycosa hispanica
 Lycosa horrida
 Lycosa howarthi
 Lycosa illicita
 Lycosa immanis
 Lycosa impavida
 Lycosa implacida
 Lycosa indagatrix
 Lycosa indomita
 Lycosa infesta
 Lycosa injusta
 Lycosa innocua
 Lycosa inornata
 Lycosa insulana
 Lycosa insularis
 Lycosa intermedialis
 Lycosa interstitialis
 Lycosa inviolata
 Lycosa iranii
 Lycosa ishikariana
 Lycosa isolata
 Lycosa jagadalpurensis
 Lycosa kempi
 Lycosa koyuga
 Lycosa labialis
 Lycosa labialisoides
 Lycosa laeta
 Lycosa lambai
 Lycosa langei
 Lycosa lativulva
 Lycosa lebakensis
 Lycosa leuckarti
 Lycosa leucogastra
 Lycosa leucophaeoides
 Lycosa leucophthalma
 Lycosa leucotaeniata
 Lycosa liliputana
 Lycosa longivulva
 Lycosa mackenziei
 Lycosa maculata
 Lycosa madagascariensis
 Lycosa madani
 Lycosa magallanica
 Lycosa magnifica
 Lycosa mahabaleshwarensis
 Lycosa masteri
 Lycosa matusitai
 Lycosa maya
 Lycosa mexicana
 Lycosa minae
 Lycosa molyneuxi
 Lycosa mordax
 Lycosa moulmeinensis
 Lycosa mukana
 Lycosa munieri
 Lycosa muntea
 Lycosa musgravei
 Lycosa niceforoi
 Lycosa nigricans
 Lycosa nigromarmorata
 Lycosa nigropunctata
 Lycosa nigrotaeniata
 Lycosa nigrotibialis
 Lycosa nilotica
 Lycosa nordenskjoldi
 Lycosa oculata
 Lycosa ovalata
 Lycosa pachana
 Lycosa palliata
 Lycosa pampeana
 Lycosa paranensis
 Lycosa parvipudens
 Lycosa patagonica
 Lycosa pavlovi
 Lycosa perkinsi
 Lycosa perspicua
 Lycosa philadelphiana
 Lycosa phipsoni
 Lycosa pia
 Lycosa pictipes
 Lycosa pictula
 Lycosa pintoi
 Lycosa piochardi
 Lycosa poliostoma
 Lycosa poonaensis
 Lycosa porteri
 Lycosa praegrandis
 Lycosa praestans
 Lycosa proletarioides
 Lycosa prolifica
 Lycosa pulchella
 Lycosa punctiventralis
 Lycosa quadrimaculata
 Lycosa rimicola
 Lycosa ringens
 Lycosa rostrata
 Lycosa rufisterna
 Lycosa russea
 Lycosa sabulosa
 Lycosa salifodina
 Lycosa salvadorensis
 Lycosa separata
 Lycosa septembris
 Lycosa sericovittata
 Lycosa serranoa
 Lycosa shahapuraensis
 Lycosa shaktae
 Lycosa shansia
 Lycosa shillongensis
 Lycosa signata
 Lycosa signiventris
 Lycosa sigridae
 Lycosa similis
 Lycosa singoriensis — Южнорусский тарантул
 Lycosa sochoi
 Lycosa storeniformis
 Lycosa subfusca
 Lycosa suboculata
 Lycosa suzukii
 Lycosa sylvatica
 Lycosa tarentula — Апулийский тарантул
 Lycosa tarantuloides
 Lycosa tasmanicola
 Lycosa teranganicola
 Lycosa terrestris
 Lycosa tetrophthalma
 Lycosa thoracica
 Lycosa thorelli
 Lycosa tista
 Lycosa transversa
 Lycosa trichopus
 Lycosa tula
 Lycosa u-album
 Lycosa vachoni
 Lycosa vellutina
 Lycosa ventralis
 Lycosa vittata
 Lycosa wadaiensis
 Lycosa wangi
 Lycosa woonda
 Lycosa wroughtoni
 Lycosa wulsini
 Lycosa yalkara
 Lycosa yerburyi
 Lycosa yizhangensis
 ''Lycosa yunnanensis

Примечания

Литература 
 
 Зоология беспозвоночных / под ред. В. Вестхайде и Р. Ригера. — М.: Т-во научных изданий КМК, 2008.
 Большой энциклопедический словарь «Биология» / под ред. М. С. Гилярова. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.

Ссылки 

 

Пауки-волки
Роды паукообразных